Le Dourduff  ou Dourdu (mot qui signifie eau noire en breton) est un nom qui se rencontre plusieurs fois en Bretagne :
 Des cours d'eau :
 Le Dourduff est un cours d'eau finistérien qui se jette dans la rivière de Morlaix.
 Le Dourduff est un autre cours d'eau finistérien affluent de la Douffine.
 Le Dourduff est un cours d'eau du Morbihan affluent du Scorff.
 Un ruisseau le Dourdu existe aussi dans les Côtes-d'Armor, passant par exemple à Gurunhuel, où un hameau est aussi dénommé "Dourdu", et à Louannec dans l'arrondissement de Guingamp.
 Un autre cours d'eau dénommé '"Dourdu" coule sur le territoire de la commune de Riec-sur-Bélon et se jette dans l'anse de Penmor, anse annexe de la ria du Bélon.
 L'Élorn était antérieurement dénommé "Dourdoun" ("Eau profonde") ou "Dourdu ("Eau noire").
 Des hameaux :
 Le Dourduff-en-Mer est un hameau et aussi un port de la Rivière de Morlaix, situé à l'embouchure du Dourduff dépendant de la commune de Plouezoc'h.
 Le Dourduff-en-Terre est un autre hameau, légèrement en amont du précédent, dépendant aussi dans la commune de Plouezoc'h.

Un nom voisin est celui du pagus Dourdour ("pays Dourdour"), subdivision de l'ancienne Domnonée correspondant à la région allant de l'Aber-Wrac'h au Queffleut.

Homonymie de toponyme